Broumov může znamenat:

 Broumov – město v Česku v Královéhradeckém kraji
 Broumov (nádraží) – železniční stanice v Broumově
 Letiště Broumov – letiště poblíž Broumova
 Broumov (meteorit) – meteorit, který dopadl poblíž Broumova
 Broumovský klášter – klášter Řádu svatého Benedikta
 Nový Broumov (Nueva Braunau) – vesnice v Chile
 Broumov (okres Tachov) – obec v Česku v Plzeňském kraji

Podobné názvy 
 Broumovsko
 Braunau
 Brumov

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno